Leopoldskerk, een benaming voor een soort protestantse kerk
 Leopoldskerkje (Beek), een kerkgebouw in Beek
 Leopoldskerkje (Heerlen), een kerkgebouw in Heerlen
 Leopoldskerkje (Gulpen), een kerkgebouw in Gulpen
 Leopoldskerkje (Meerssen), een monumentaal kerkgebouw in Meerssen